Белево  — топоним

Белоруссия 
 Белево — деревня, Дмитровичский сельсовет, Каменецкий район, Брестская область
 Белево — деревня, Устенский сельсовет, Оршанский район, Витебская область
 Белево — деревня, Индурский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область
 Белево — деревня, Городокский сельсовет, Молодечненский район, Минская область

Россия 
 Белево — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Белево — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Белево — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Белево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Белево — село в Изяславском районе Хмельницкой области.

См. также 
Белёво